Ibn (ibn = fill de; Ibn = descendent de) és una paraula àrab del radical bnw o bny (bana/yabni ala = aixecar una tenda amb seguretat, i per extensió "agafar esposa"). El femení és bint (la t indica femení) amb la varian ibnat.

Hi ha diverses variants de ibn: ben, bin (femení bint, banat). El plural és banun (variants banu, beni, i altres).

Bibliografia 
 Leone Caetani i Giuseppe Gabrieli, Onomasticon arabicum, ossia Repertorio alfabetico dei nomi di persona e di luogo contenuti nelle principali opere storiche, biografiche e geografiche, stampate e manoscritte, relative all'Islām, Roma, Casa editrice italiana, 1915-. 

Família